Ronneburg peut désigner :

Patronyme 
 Heinrich Rönneburg (1887-1949), pédagogue et politicien allemand ()

Sport 
 Stefan Ronneburg, (1989 - ), footballeur allemand du FC Carl Zeiss Iéna

Géographie

Ronneburg, une ville allemande de Thuringe (arrondissement de Greiz) ;
 Ronneburg, une commune allemande de Hesse (arrondissement de Main-Kinzig);
 Un quartier de Hambourg (arrondissement de Hamburg-Harburg).

Le nom allemand de Rauna, une localité de Lettonie (centre de Raunas novads)

Divers 
 Le Château de Ronneburg, situé à Altmiedermus (commune de Ronneburg)

Homonymie de toponyme